Тайри:

 Тайри — остров в Шотландии.
 Тайри — аэропорт на острове Тайри.
 Тайри, Энди — североирландский политик.